Гессіанова матриця (, ) - матриця других похідних енергії по координатах атомів молекулярної системи. У локальному мінімумі всі власні
значення гессіана є додатними, в сідловій точці (перехідному
стані) одне з власних значень є від’ємним, інші — додатними.

Синонім — гессіан.

Література 
 Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Хімічна термінологія